Redemption (1930), een Amerikaanse film uit 1930
Redemption (2004), een Amerikaanse biografische televisiefilm over het leven van Stan 'Tookie' Williams uit 2004
Redemption (2012), een korte documentaire van Jon Alpert en Matthew O'Neill uit 2012
Redemption (band), een Amerikaanse progressieve metalband
Rédemption (Franck), een symfonisch gedicht van César Franck